Agricultura:
 Verger (agricultura): plantació d'arbres fruiters.
 Toponímia:
 El Verger, municipi de la Marina Alta (País Valencià) 
 El Verger (Artà), zona del municipi d'Artà, a Mallorca, que pertany al Parc Natural de la Península de Llevant 
 El Verger (Esporles), nucli de població del municipi d'Esporles, a Mallorca.
 El Verger (Sóller), zona del municipi de Sóller, a Mallorca, que es troba prop del Barranc de Biniaraix 
 Le Verger, municipi francès a la regió de Bretanya, departament d'Ille i Vilaine 
 Coll des Verger, coll de la Serra de tramuntana a Mallorca que pertany a Banyalbufar 
 Oisy-le-Verger, municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 Safari Park Verger, paratge natural i safari de titularitat privada prop del Verger
 Saint-Quentin-le-Verger, comuna francesa del departament de Marne a Xampanya-Ardenes 
 Biografies:
 Carlos Verger Fioretti (París, 1872 - Madrid, 1929), pintor, gravador i cartellista espanyol
 Charles Paumier du Verger, tirador i medallista olímpic belga
 Eduard J. Verger (Carlet, 1949), poeta valencià
 Encarna Sant-Celoni i Verger (Tavernes de la Valldigna, 1959), escriptora valenciana
 Giovanni Battista Verger (Roma, 1796 - post 1860), tenor italià
 Isabelle Nicoloso-Verger (Domont, 1961), ciclista francesa
 Joan Verger Pocoví (Montuïri), enginyer i polític mallorquí del Partit Popular
 Maria Verger (Palerm, 1873 - Roma, 1938), mezzosoprano italiana
 Maria Verger i Ventayol (Alcúdia, 1905 - Madrid, 1983), escriptora mallorquina 
 Miguel Ángel Calleja Verger (Palma, 1970), futbolista mallorquí 
 Napoleone Verger ((Palerm, 1844 - Madrid, 1907), baríton italià
 Pedro Cantarero Verger pedagog i polític balear 
 Pierre Verger (París, 1902 - Salvador de Bahia, 1996), fotògraf i antropòleg francès
 Rafel Josep Verger i Suau (Santanyí, 1722 – Monterrey, 1790), religiós mallorquí 
 Vicenç Maria Rosselló i Verger (Palma, 1931), geògraf mallorquí 
 Vicent Casp i Verger (Carlet, 1906 - Palma, 1992), poeta valencià
 Xavier Casp i Verger (Carlet, 1915 - València, 2004), poeta i activista polític valencià
 Miscel·lània:
 Consorci Aubarca-Es Verger, organització que gestiona els recursos naturals de les finques públiques d'Aubarca i es Verger (Mallorca)
 Marquesat del Verger, títol nobiliari